Příjmení Lukin nosí více různých osobností:

 Matt Lukin (1965) – americký baskytarista
 Vladimir Petrovič Lukin (1937) – ruský politik, diplomat a historik